Гиппоной:
 Гиппоной — персонаж древнегреческой мифологии, царь Олена. Отец Перибеи и Капанея.
 Гиппоной — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама и Гекубы. См. Список детей Приама.
  Гиппоной — личное имя Беллерофонта.